Floris van Pallandt (1539-1598), 1e graaf van Culemborg
 Floris II van Pallandt, 2e graaf van Culemborg